Martin Himma (ur. 30 sierpnia 1999 w Tamsalu) – estoński biegacz narciarski, olimpijczyk z Pekinu 2022.

Podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 był chorążym reprezentacji Estonii.

Udział w zawodach międzynarodowych

Bibliografia 
 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1999